Школа с продлённым днём или группа продлённого дня.
 «Группа продлённого дня» — рок-группа из Дзержинска, см. Чиграков, Сергей Николаевич.
 «Группа продлённого дня» — рок-группа из Харькова, ныне «Разные люди» (Харьков/Санкт-Петербург).